der Feiste (von mittelhochdeutsch veizt „fett, feist“) ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Albrecht der Feiste (um 1268?–1318), Herzog zu Braunschweig-Lüneburg und Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel-Göttingen, siehe Albrecht II. (Braunschweig-Wolfenbüttel-Göttingen)
 Dedo der Feiste (1142?–1190), Graf von Wettin, Markgraf der Lausitz, siehe Dedo III. (Lausitz)

Siehe auch:
 Feist